Songs About Jane е дебютният албум на рок/поп групата от Лос Анджелис Maroon 5. Заглавието отпраща към Джейн Херман, бившата приятелка на вокалиста Адам Лавин. Албумът е пуснат за продажба през юни 2002 и до края на 2004 достига до топ 10 на класацията Billboard 200.

Класации

Класации на албума

Класации на синглите

Списък с песните 
 Harder to Breathe (Джеси Кармайкъл, Адам Лавин) – 2:55
 This Love (Кармайкъл, Лавин) – 3:26
 Shiver (Кармайкъл, Лавин) – 3:00
 She Will Be Loved (Лавин, Джеймс Валънтайн) – 4:17
 Tangled (Лавин) – 3:19
 The Sun (Лавин) – 4:09
 Must Get Out (Кармайкъл, Лавин) – 3:58
 Sunday Morning (Кармайкъл, Лавин) – 4:03
 Secret (Кармайкъл, Лавин) – 4:57
 Through With You (Кармайкъл, Лавин) – 3:02
 Not Coming Home (Кармайкъл, Райън Дюсик, Лавин) – 4:23
 Sweetest Goodbye (Лавин) – 4:30
 Rag Doll* (Кармайкъл, Лавин) – 5:29
 "Harder To Breathe (Акустично)"* (Кармайкъл, Лавин) – 2:56
 "This Love (Акустично)"* (Кармайкъл, Лавин) – 4:01
 "This Love (ремикс на Кание Уест)"* (Кармайкъл, Лавин) – 3:38

 Бонус песни.

Албуми на Маруун Файв
Дебютни албуми
Музикални албуми от 2002 година